Hanke ist ein aus dem Vornamen Johannes entstandener Familienname.

Namensträger 
 Annemarie Hanke (1935–1992), deutsche Politikerin (CDU)
 Birgid Hanke (* 1952), deutsche Journalistin und Sachbuchautorin
 Brunhilde Hanke (* 1930), deutsche Politikerin, Oberbürgermeisterin von Potsdam 
 Carl Hanke (1749–1803), deutscher Dirigent und Komponist 
 Caroline Hanke (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Christian Hanke (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Christopher Hanke (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Denise Hanke (* 1989), deutsche Volleyballspielerin
 Dietmar Hanke (* 1957), deutscher Fußballspieler

 Ernst Hanke (* 1945), Schweizer Maler und Lithograf
 Franz Hanke (1892–1980), österreichisch-deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Franz-Josef Hanke (* 1955), deutscher Journalist

 Gertrud Hanke (Gertrud Hanke-Maiwald; 1920–1993), deutsche Schriftstellerin 
 Gregor Maria Hanke (* 1954), deutscher Geistlicher, Bischof von Eichstätt

 Henriette Hanke (1785–1862), deutsche Schriftstellerin
 Henry Hanke (1901–1989), australischer Maler
 Hugo Hanke (1837–1897), deutscher Bauunternehmer und Politiker, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Berlin
 Hugon Hanke (1904–1964), polnischer Politiker
 Jan Alois Hanke (1751–1806), tschechischer Schriftsteller und Humanist
 John Hanke (* 1967), US-amerikanischer Unternehmer
 Karl Hanke (1903–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Kathrin Hanke (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Hanke (* 1954), österreichischer Vermessungsingenieur und Hochschullehrer
 Klaus-Peter Hanke (* 1953), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Pirna
 Krzysztof Hanke (* 1957), polnischer Schauspieler

 Manfred Hanke (1921–2010), deutscher Bibliothekar und Sprachspieler
 Marina Hanke (* 1990), österreichische Politikerin (SPÖ)

 Mike Hanke (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Oscar Hanke (1893–1988), deutscher Landrat

 Petra Hanke (* 1969), deutsche Leichtathletin
 Randall Hanke (* 1984), US-amerikanisch-britischer Basketballspieler
 Reginald Hanke (* 1956), deutscher Politiker 
 Reinhard Hanke (* 1940), deutscher Jurist und Politiker
 Richard Hanke (1910–1980), deutscher Fußballspieler, siehe Walter Hanke
 Richard Hanke-Rauschenbach (* 1978), deutscher Energietechniker und Hochschullehrer
 Rico Hanke (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Hanke (1903–1975), deutscher Kletterer und Bergsteiger
 Stefan Hanke (* 1961), deutscher Fotograf
 Stefan Johannes Hanke (* 1984), deutscher Komponist
 Stephan Hanke (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Udo Hanke (* 1947), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ulrike Hanke-Hänsch (* 1938), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Ursula Hanke-Förster (1924–2013), deutsche Bildhauerin
 Viktor Hanke (1871–1945), österreichischer Ophthalmologe
 Walter Hanke (Richard Hanke; 1910–1980), deutscher Fußballspieler
 Wanda Hanke (1893–1958), österreichische Ärztin und Ethnologin

 Wilfred Hanke (1927–2010), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Wilfried Hanke (1901–nach 1950), österreichischer Violinist und Hochschullehrer 
 Wilhelm Hanke (1902–1954), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Wolf Hanke (1928–2016), deutscher Fernsehjournalist 
 Wolfgang Hanke (1930–2014), deutscher Musikkritiker und Publizist

Siehe auch 
 Hancke
 Handke
 Hantke

Weblinks 
 Hanke bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname